Earthbound kan avse:

 Earthbound (musikgrupp) – en svensk musikgrupp
 Earthbound (musikalbum av Earthbound) – ett musikalbum av musikgruppen Earthbound
 Earthbound (musikalbum av King Crimson) – ett musikalbum av musikgruppen King Crimson
 Earthbound (datorspel) – ett datorrollspel som släpptes till SNES 1994